het I.O.L., het Surinaamse Instituut voor de Opleiding van Leraren
 Iol, de stad Cherchell in Algerije
 IOL, Intraoculaire lens, een in het oog geïmplanteerde kunstlens